De 26e editie van de UEFA Cup werd door Schalke 04 gewonnen in de finale tegen het Italiaanse Inter Milan.

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1996/97